В список включены существующие и проектируемые постоянные транспортные переходы через основное русло Днепра от истока до устья.

Россия

Белоруссия

Белоруссия — Украина

Украина

Примечания 

Списки мостов по рекам
Мосты через Днепр